Сухинино — название нескольких населённых пунктов:
 Сухинино — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Сухинино — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Сухинино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Сухинино — деревня в Ржевском районе Тверской области.